Gleiberg bezeichnet:

 Gleiberg (Berg), ein Bergkegel bei Gießen
 Burg Gleiberg, eine Burg auf diesem Berg
 Krofdorf-Gleiberg, ein Ortsteil von Wettenberg im Landkreis Gießen, Hessen 
 Grafschaft Gleiberg, eine mittelalterliche Grafschaft im Lahngau

Gleiberg ist Bestandteil des Namens folgender Personen:

Siehe auch:
 Gleiberger Land